Sozopolis est le nom de plusieurs villes antiques :
 Sozopolis, nom romain de la cité grecque d'Apollonie du Pont, aujourd'hui Sozopol, en Bulgarie.
 Sozopolis de Pisidie, parfois située à Uluborlu (Turquie).